Schönwalde (Altmark), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Schönwalde (Vorpommern), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Schönwalde (Wandlitz)
Schönwalde am Bungsberg, een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Schönwalde-Glien, een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg

Zie ook
Schönwald (doorverwijspagina)